Pinheirensi – abitanti di João Pinheiro
Pinheirensi – abitanti di Pinheiro Machado
Pinheirensi – abitanti di Pinheiro Preto
Pinheirensi – abitanti di Pinheiro
Pinheirensi – abitanti di Pinheiros